Poltegor Centre – nieistniejący budynek we Wrocławiu
 Polska Technologia Górnicza – Poltegor – nieistniejące przedsiębiorstwo we Wrocławiu